Премия имени Лебедева

 Премия имени С. А. Лебедева — премия РАН в области разработок вычислительных систем.
 Премия имени С. А. Лебедева — премия НАНУ в области вычислительной техники, приборостроения и создания средств и систем автоматизации и управления.
 Премия имени С. В. Лебедева — премия РАН в области химии и технологии синтетического каучука и других синтетических полимеров.